

Azienda 

 Brevi - prodotti per l'infanzia

Persone 
Ezio Brevi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, fratello di Oscar
Giovanni Brevi – presbitero, missionario e militare italiano
Oscar Brevi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, fratello di Ezio
Vittorio Brevi – pittore italiano